Jorge de Bagration y de Mujrani (Roma, Italia, 22 de febrero de 1944-Tiflis, Georgia, 16 de enero de 2008) fue heredero del trono de Georgia y piloto de carreras.

Biografía 
Fue hijo del príncipe emigrado Irakli Georgevich Bagration de Mukhrani y la condesa italiana Maria Antonietta Pasquini.

Familia 
Jorge se casó el 10 de marzo de 1968, en Cannes, Francia, con María de las Mercedes de Zornoza y Ponce de León (Madrid, 14 de agosto de 1942 - Villafranca del Castillo, 17 de marzo de 2020). Sus hijos son:
 Princesa María Bagrationi-Mukhraneli (nacida el 21 de junio de 1971), se casó en 1994 con Jaime Gaixas Marcet, tuvieron un hijo Jaime Gaixas Bagration (nacido el 15 de septiembre de 1995).
 Príncipe Heraclio Bagrationi-Mukhraneli (nacido el 26 de agosto de 1972).
 Príncipe David Bagrationi-Mukhraneli (nacido el 24 de junio de 1976), quien se casó con la princesa Anna Gruzinski (nacida en 1976), hija del jefe de la rama Kajetia de la dinastía de Bagration, el príncipe Nugzar Bagrationi-Gruzinsky, en Tiflis en febrero de 2009.

Jorge se volvió a casar con su compañera en la competición, Nuria Llopis y Oliart (nacida el 14 de noviembre de 1953 en Barcelona). Tuvieron solamente un hijo:
 Príncipe Guram Ugo Bagrationi-Mukhraneli (nacido el 14 de febrero de 1985).

Competición 
Instalado en España desde su juventud, Bagration empezó siendo piloto de motos en 1959 y ocho años después, al volante de un Renault Alpine M67, finalizó segundo en el circuito del Jarama. En 1963 disputó sus primeras carreras con un Fiat 1600 S, en 1964 con un Fiat Abarth 850 y en 1965 con un Mini Cooper con el que lograría dos victorias en rallyes y una en montaña. Ese mismo año corrió con un Alpine A-110 semioficial en el Rallye Bayona-Costa Vasca.

En 1967 despegó su carrera deportiva y empezó a competir también en circuitos. Su primer intento de correr en Fórmula 1 fue en el Gran Premio de España de 1968 con el equipo Lola Racing Cars, en una carrera como invitado, sin embargo, ni su inscripción ni la de su compañero Alex Soler-Roig con estos coches fue aceptada en la Fórmula 1.

Realizó buenos resultados en circuitos al volante de un Porsche 911 y 908. En 1969 fue Campeón de España de Velocidad en Turismos (Grupos I, II, V) pilotando un Porsche 911 y un BMW 2002. En 1970 fue Campeón de España de Velocidad en Gran Turismos, Sport y Prototipos (Grupos III, IV, V, VI) conduciendo un Porsche 908-2. En 1970 ganó la Subida al Montseny, prueba entonces puntuable para el Campeonato de Europa, y batió el récord absoluto en la Subida a la Rabassada. También participó en las 24 Horas de Le Mans con Chevron, haciendo pareja con Juncadella, y con Porsche, en el equipo de Jo Bonnier, así como en el campeonato Europeo de Turismos en un Ford Capri RS.

Sus intentos por participar en la Fórmula 1 se vieron cumplidos cuando alquiló un Surtees TS16 para correr el Gran Premio de España de 1974. Lo único que necesitaba era un patrocinador y El Corte Inglés se ofreció voluntario, y con el dinero preparado, firmaron la lista de inscripciones. Más tarde El Corte Inglés rechazó la propuesta, con tanta mala suerte, se tuvo que hacer la lista de nuevo debido a un error burocrático y Jorge no pudo inscribirse por la falta de patrocinadores.

Decepcionado abandonó las carreras temporalmente hasta que en 1976 participó en rallyes con un Lancia Stratos copilotado por Nuria Llopis, que sería su segunda esposa. Compitió en el Campeonato de España de Rally consiguiendo dos títulos en 1979 y 1981 con Ignacio Lewin como copiloto.

Muerte 
Falleció a los 63 años en Georgia el 16 de enero de 2008, siendo enterrado el 20 de enero en Mtsjeta, la antigua capital del país.

Distinciones honoríficas 
Georgianas
  Gran maestre de la Orden del Águila de Georgia.
  Gran maestre de la Orden de la Santa Reina Tamara.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Fallece Jorge Bagration, piloto español de rallys y heredero del trono de Georgia

Pilotos de rally de España
Política de Georgia
Fallecidos por hepatitis
Grandes maestres de la Orden del Águila de Georgia
Casa de Mujrani
Pilotos de las 24 Horas de Le Mans
Nacidos en Roma
Pilotos del Campeonato Europeo de Fórmula Dos
Fallecidos en Tiflis